Файв-бай-файв (, дословно пять по пять) — баскетбольный термин, означающий набор игроком в течение одного матча пяти и более пунктов по всем основным статистическим показателям. В качестве показателей выступают очки, подборы, результативные передачи, перехваты и блок-шоты.

До сезона 1973/74 перехваты и блок-шоты не учитывались в статистике игроков. Соответственно, все набранные файв-бай-файв зарегистрированы уже после этого времени. Лишь два игрока лиги — Хаким Оладжьювон и Андрей Кириленко, начиная с сезона 1985/86 смогли сделать более одного файв-бай-файв. Оладжьювон набирал его шесть раз, Кириленко — трижды. Оба игрока также набирали файв-бай-сикс (, как минимум шесть пунктов по основным статистическим показателям).

НБА 
Представлены показатели файв-бай-файв, зарегистрированные после 1985 года:

Факты 
Основаны на статистике после 1985 года:
 Лучший файв-бай-файв (лучшие статистические показатели по каждому пункту) : Хаким Оладжьювон, 10 марта 1987 года, также был зарегистрирован первый в истории НБА файв-бай-сикс. Понадобилось почти двадцать лет для того, чтобы появился второй файв-бай-сикс. 3 января 2006 года Андрей Кириленко в матче против «Лейкерс» вновь сделал файв-бай-сикс. Хотя его показатели были не такими впечатляющими, как у Оладжьювона, он смог его повторить. Ни один игрок НБА не набирал файв-бай-севен или больше. Только Оладжьювону не хватило 1 передачи до файв-бай-севен, а Кириленко — одного перехвата.
 Наибольшее количество файв-бай-файв в карьере: Хаким Оладжьювон лидирует по этому показателю, в карьере набрав его шесть раз. Андрей Кириленко набрал три. Больше ни один игрок за карьеру не набрал больше одного.
 Наибольшее количество файв-бай-файв за сезон: Рекорд был поставлен Оладжьювоном и составляет два файв-бай-файв за сезон. Это событие произошло в сезоне 1993/94. Рекорд был повторен Кириленко в сезоне 2003/04.
 Наибольшее количество файв-бай-файв в одном году: Оладжьювон записал на свой счёт 3 файв-бай-файв в одном календарном году. Два приходятся на сезон 1993/94, а один — на вторую половину сезона 1992/93.
 Два самых быстрых файв-бай-файв: Кириленко набрал первый файв-бай-файв 3 декабря 2003 года, а спустя неделю, 10 декабря 2003 года совершил второй. Второй по скорости набора принадлежит Оладжьювону: первый был набран 5 ноября 1993 года, второй — через 55 дней, 30 декабря 1993 года.
 Самый молодой игрок, сделавший файв-бай-файв: Андрей Кириленко сделал свой первый файв-бай-файв в НБА 3 декабря 2003 года в возрасте 22 лет и 288 дней.
 Самый возрастной игрок, сделавший файв-бай-файв: Оладжьювон является самым возрастным игроком, сделавшим файв-бай-файв 30 декабря 1993 года в возрасте 30 лет и 343 дней.
 Файв-бай-сикс: Оладжьювон и Кириленко до сих пор являются лишь двумя игроками в истории НБА, которые набирали файв-бай-сикс.

Список игроков, близких к файв-бай-файв 
Представлен список игроков, начиная с сезона 1985-86 гг., которые набирали пять или более в перехватах и блок-шотах, однако не набирали файв-бай-файв:
 Бен Уоллес (четыре раза)
 Майкл Джордан (три раза)
 Дуайт Ховард (два раза)
 Кавай Леонард (один раз)

См. также 
 Дабл-дабл
 Трипл-дабл
 Квадрупл-дабл
 Квинтупл-дабл

Примечания 

Баскетбольные термины